Jelly – EP dei Capsule del 2006
Jelly – film del 2010 diretto da Waleed Moursi